Termenul „Ancona” se poate referi la:
Ancona, oraș portuar italian la Marea Adriatică
Provincia Ancona din Italia
Republica Ancona, fostă republică din timpul Revoluției franceze
Ancona, Victoria, oraș în Australia

Vezi și
Alessandro D'Ancona, scriitor
Ascona, comunitate în Elveția